Літературна премія «Лямбда» () — щорічна нагорода, що вручається Літературним фондом Лямбда за опубліковані твори, написані в жанрі наукової фантастики, фентезі та жахів, які піднімають або досліджують ЛГБТ-тематику. Кваліфікаційною вимогою є факт публікації книги в США в рік вручення премії. «Літературний фонд Лямбда» формулює свою місію в такий спосіб: «надавати належну шану літературі, присвяченій ЛГБТ, і фінансувати письменників, читачів, книгопродавців, видавців й бібліотекарів - усе літературне співтовариство».

Переможці та номінанти 
Ключові категорії премій та переможці за роками.

Категорії

Див. також 

 Gaylactic Spectrum Awards
 Секс та сексуальність у фантастиці
 Гомосексуальні теми в спекулятивній фантастиці

Примітки 
Загальне

Посилання 
 Lambda Literary Foundation

Фантастичні премії США
ЛГБТ в США
ЛГБТ-премії
ЛГБТ-тематика в літературі